

Geografia
 Abades – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Abades – località spagnola sull'isola di Tenerife

Persone
 Juan Martínez Abades – pittore, compositore e poeta spagnolo
 Reyes Abades – effettista spagnolo